Balkanoroncus är ett släkte av spindeldjur. Balkanoroncus ingår i familjen helplåtklokrypare. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Helplåtklokrypare
Balkanoroncus